Жизі́-ле-Нобль, Жізі-ле-Нобль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний схід від Парижа, 175 км на північний захід від Діжона, 60 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 238 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 615,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жизі-ле-Нобль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жизі-ле-Нобль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна